Lo Luc (nom occità) (en francès Le Luc) és un municipi francès, situat al departament del Var i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 2005 tenia 8.534 habitants.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del Var